

Letteratura
Il ritorno di Sherlock Holmes (The Return of Sherlock Holmes) – raccolta di racconti di Arthur Conan Doyle con protagonista Sherlock Holmes

Cinema
The Return of Sherlock Holmes –  film del 1907
The Return of Sherlock Holmes – film statunitense del 1929 diretto da Basil Dean

Televisione
Il ritorno di Sherlock Holmes  (The Return of Sherlock Holmes) – seconda stagione della serie televisiva britannica Le avventure di Sherlock Holmes
The Return of Sherlock Holmes – film per la televisione statunitense del 1987 diretto da Kevin Connor